Итро (Yitro, Yiṯrô) — священник и князь мадиамского племени кенеев на Синайском полуострове, тесть Моисея.
 Итро (недельная глава) — одна из 54 недельных глав «Пятикнижия» (Моисеева Закона).

См. также 
 Джетро